bł. Jozafat Kocyłowski (1876–1947) – greckokatolicki biskup przemyski, męczennik
 bł. Jozafat Sziszkow (1884–1952) – bułgarski asumpcjonista, męczennik

Zobacz też:
 św. Jozafat Kuncewicz